Ngamprah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngamprah, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Ngamprah, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar